Georg Reichert ist der Name folgender Personen:

* Georg Reichert (Politiker) (1811–1891), böhmischer Landwirt und Politiker 
 Georg Reichert (Musikwissenschaftler) (1910–1966), deutscher Musikwissenschaftler 
 Georg Reichert (Heimatdichter) (1919–1997), deutscher Heimatdichter